Мария Антуанетта Риана Грахарани (; 13 июля 1992, Джакарта), более известная под псевдонимом The Sacred Riana, является иллюзионистской и фокусницей из Индонезии. Она известна как причудливый иллюзионист, так как на сцене она строит жуткий призракоподобный образ, хотя в обычной жизни она этого не делает. Её имя стало узнаваемо, когда она выступила в шоу The Next Mentalist на канале Trans7. В 2017 году она выступила во втором сезоне шоу Asia’s Got Talent, где она стала победительницей.

Личная жизнь

Выступления

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Иллюзионисты